Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1999/2000.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (13., 14., 15. August 1999) bis zum Saisonfinale am 20. Mai 2000 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt das Alter in Jahren während der Spieltage der Amtszeit sowie die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Cheftrainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers. Bei gleichen Nummern für mehrere Spieler wurde die jeweilige Nummer eines Abgangs durch einen Zugang übernommen oder beide Spieler standen nie gleichzeitig auf dem Feld.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, an denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–18 für einen Spieler, der einem Kader bis einschließlich des 17. Spieltags (Winterpause) angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab dem 18. Spieltag angehörte (Angaben nur bei externen Zu- und Abgängen). Zudem sind Spieler mit II (zweite Mannschaft) gekennzeichnet, die zumindest zeitweise zusätzlich im Kader einer Nachwuchsmannschaft standen.
 Position: Angabe der Position des Spielers gemäß der Positionsangaben der Kaderlisten auf den Websites der jeweiligen Vereine.
 Alter: Alter des Spielers in Jahren im Zeitraum der Spieltage der Kaderzugehörigkeit.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1999/2000.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1999/2000.
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

FC Bayern München 

Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld (/)

Bayer 04 Leverkusen 

Cheftrainer: Christoph Daum (/)

Hamburger SV 

Cheftrainer: Frank Pagelsdorf (/)

TSV 1860 München 

Cheftrainer: Werner Lorant (/)

1. FC Kaiserslautern 

Cheftrainer: Otto Rehhagel ()

Hertha BSC 

Cheftrainer: Jürgen Röber (/)

VfL Wolfsburg 

Cheftrainer: Wolfgang Wolf (/)

VfB Stuttgart 

Cheftrainer: Ralf Rangnick ()

Werder Bremen 

Cheftrainer: Thomas Schaaf (/)

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Lorenz-Günther Köstner (/)

Borussia Dortmund 

Cheftrainer: Michael Skibbe (; bis zum 18. Spieltag), Bernd Krauss (; vom 19. bis zum 29. Spieltag), Udo Lattek (; Interimstrainer vom 30. bis zum 34. Spieltag)

SC Freiburg 

Cheftrainer: Volker Finke (/)

FC Schalke 04 

Cheftrainer:  (/)

Eintracht Frankfurt 

Cheftrainer: Jörg Berger (/; bis zum 17. Spieltag), Felix Magath (; ab dem 18. Spieltag)

Hansa Rostock 

Cheftrainer: Andreas Zachhuber ()

SSV Ulm 1846 

Cheftrainer:  (/)

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Hermann Gerland (/)

MSV Duisburg 

Cheftrainer: Friedhelm Funkel (/; bis zum 25. Spieltag), Seppo Eichkorn (; ab dem 26. Spieltag)

1999 2000
Bundesliga 1999 2000
Bundesliga 1999 2000
Kaderliste